Des élections générales ont eu lieu au Mali le 9 juin 1985. Le pays était alors un État à parti unique, l'Union démocratique du peuple malien (UDPM) étant le seul parti légal. Son leader, Moussa Traoré, était le seul candidat à l'élection présidentielle, et a été élu sans opposition. Lors des élections à l'Assemblée nationale, plusieurs candidats de l'UDPM ont pu briguer chaque siège.

Résultats

Président

Assemblée nationale

Références 

Élection présidentielle au Mali
Élection au Mali
Élection en Afrique en 1985
1985 au Mali
Pages avec des traductions non relues